Chudów může být:

 Chudów – vesnice,  gmina Gierałtowice, Slezské vojvodství, Polsko.
 Bludný balvan chudów
 Hrad Chudów
 Špýchar Chudów

 Chudów (gmina Ryki) – část vesnice Leopoldów, gmina Ryki, Lublinské vojvodství, Polsko.